En physique mathématique, l'étoile-produit est un opérateur mathématique sur une variété de Poisson pour déformer la multiplication de l'algèbre des fonctions lisses à valeurs complexes en une algèbre associative non commutative.

L'opérateur est une quantification de déformation, une formalisation mathématique de la quantification issue de la physique.

Définitions

Déformation formelle 
Soit  un anneau commutatif et  une algèbre sur un anneau. Soit  l'anneau des séries formelles et  l'algèbre des séries formelles sur  avec les coefficients dans .

La déformation formelle  de l'opérateur de multiplication  de l'algèbre  est une application -bilinéaire
 
tel que pour tout 

où  est la multiplication des séries formelles:

Étoile-produit 
Soit  une variété de Poisson, où  est un tenseur de Poisson.

L'étoile-produit  est une déformation formelle sur , c'est-à-dire une multiplication -bilinéaire

de la forme

où  sont des applications -bilinéaire

vérifiant les axiomes: 
  est associative:  pour tout .
 .
  (où  est le crochet de Poisson).
  pour tout .

Propriétés 
Si les  sont des opérateurs bidifférentiels,  est appelé un étoile-produit différentiel.

Si les  sont des opérateurs bidifférentiels d'ordre  est dans chaque argument,  est appelé un étoile-produit naturel.

On appelle un  du type Weyl, si  et  est hermitien, c'est-à-dire  (avec la convention ).

Exemple 
 Le   défini comme

pour  est un étoile-produit sur  avec une forme symplectique canonique  et la constante de Planck .

Existence

Sur les variétés symplectiques 
De Wilde et Lecomte ont prouvé qu'un étoile-produit différentiel existe sur chaque variété symplectique.

Sur les variétés de Poisson 
Maxime Kontsevitch a prouvé que toute variété de Poisson de dimension finie peut être quantifiée, ce qui implique l'existence de étoile-produit différentiel sur des variétés de Poisson arbitraires.

Littérature

Références 

Physique mathématique
Physique quantique